Die Prva Makedonska Liga 2001/02 war die zehnte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Die Spielzeit begann am 12. August 2001 und endete am 29. Mai 2002. Titelverteidiger war FK Sloga Jugomagnat Skopje. Meister wurde zum vierten Mal Vardar Skopje.

Modus 
Die Liga wurde auf zwölf Vereine reduziert. Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten wurde die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. In der regulären Spielzeit trat jede Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Meisterrunde, die unteren sechs spielten in der Abstiegsrunde zwei Absteiger aus.

Vereine

Reguläre Saison

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abschlusstabelle 
Die Ergebnisse der Vorrunde gegen die Teams aus dieser Meisterrunde wurden mit eingerechnet

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Abschlusstabelle 
Die Ergebnisse der Vorrunde gegen die Teams aus dieser Abstiegsrunde wurden mit eingerechnet

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabellen 1992–2003 auf infopress.com

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02